

Тварина 

 Видра (Lutra) — рід ссавців родини куницевих (Mustelidae), представлений трьома видами.

Астероїд 

 21290 Видра — астероїд головного поясу, відкритий 9 листопада 1996 року.

Заказник 

 Видра — гідрологічний заказник (з 1984).

Село 

 Видра — село Золочівського району Львіської області.